Губернатор Алабамы — руководитель исполнительной власти данного штата США, отвечающий за исполнение законов штата. Он имеет право собирать , одобрять законы, принятые собранием, или накладывать на них вето и осуществлять помилование, кроме случаев отрешения от должности. Губернатор также является главнокомандующим .

За время своего существования штат сменил 53 губернатора; эта официальная нумерация не включает исполняющих обязанности и военных губернаторов. Кроме того, первый губернатор — Уильям Уайатт Бибб — до вступления в должность был единственным губернатором территории Алабама. Также 5 человек временно исполняли губернаторские обязанности; с их учетом общее число лиц, работавших губернатором штата, равно 58, распределенным по 63 отдельным срокам. Ещё 4 человек работали губернатором более одного срока с перерывами: ,  и Фоб Джеймс занимали должность по два периода полномочий, а  отслужил три периода с перерывами. Формально эти сроки с перерывами нумеруются только номером первого срока. Уильям Джелкс также занимал должность в течение нескольких периодов с перерывами, но отслужил первый период как исполняющий обязанности губернатора. Дольше всех прослужил Джордж Уоллис — 16 лет за четыре срока. Самое короткое время службы губернатора, не являющегося временно исполняющим обязанности, было у Хью Маквея, который прослужил 4½ месяца, заменив подавшего в отставку . Жена Джорджа Уоллиса  была первой и пока что единственной женщиной-губернатором Алабамы и третьей женщиной-губернатором какого-либо штата США. Действующим губернатором является республиканка Кей Айви, вступившая в должность 10 апреля 2017 года.

Губернаторы

Губернатор территории Алабама 
 О периоде до образования территории см. список губернаторов территории Миссисипи.
Территория Алабама образовалась 3 марта 1817 года, до этого она входила в состав территории Миссисипи. У неё был только один губернатор, назначаемый президентом США до преобразования территории в штат; позже он стал первым губернатором штата Алабама.

Губернаторы штата Алабама 

Алабама была принята в Федерацию 14 декабря 1819 года. 11 января 1861 года она вышла из состава федерации, а 4 февраля того же года стала членом-учредителем Конфедеративных штатов Америки; правительства Федерации в изгнании не существовало, поэтому линия губернаторов единственна и непрерывна. После окончания гражданской войны во время реконструкции Юга штат был частью , в некоторой степени контролировавшего назначения губернаторов и выборы. 14 июля 1868 года Алабама была повторно принята в Федерацию.

Первая , ратифицированная в 1819 году, предусматривала выборы губернатора каждые 2 года, запрещая работать губернатором более 4 из каждых 6 лет. Это ограничение оставалось в силе до принятия конституции 1868 года, разрешившей губернаторам служить неограниченное число двухлетних сроков. Действующая конституция 1901 года увеличила длительность срока до 4 лет, но запретила губернаторам переизбираться без перерывов. 282 поправка к конституции, принятая в 1968 году, разрешила губернаторам переизбираться на 1 срок. До 1901 года в конституции не была указана фиксированная дата начала срока новоизбранного губернатора, а новая конституция установила эту дату на первый понедельник после второго вторника в первом январе после выборов.

В 1869 году была учреждена должность , в 1875 году её упразднили, а в 1901 воссоздали. Согласно текущей конституции, если губернатор покинет пределы штата более чем на 20 дней, вице-губернатор станет исполняющим обязанности губернатора, а если должности губернатора станет вакантной, то вице-губернатор станет губернатором. Согласно предыдущим редакциям конституции, полномочия губернатора передаются преемнику, нежели преемник становится губернатором, но официальный список называет преемников полноправными губернаторами. Губернатор и вице-губернатор избираются по разным бюллетеням.

До Гражданской войны избиратели Алабамы поддерживали Демократическую партию, избирая кандидатов только от Демократическо-республиканской и Демократической партий. После окончания реконструкции Юга были избраны двое губернаторов-республиканцев, но затем Демократическая партия восстановила своё положение, и очередной республиканец был избран только через 112 лет.

Другие должности губернаторов 
18 губернаторов Алабамы занимали более высокие федеральные или конфедеративные должности. 15 из них были избраны в Конгресс, хотя один из них представлял Джорджию. Остальные три работали в конфедеративном правительстве: двое — членами Временного Конгресса КША, ещё один был . Один из губернаторов был послом в России. Двое губернаторов (отмечены: *) подали в отставку ради мест в Сенате, а ещё двое (отмечены ^) подали в отставку с других должностей ради поста губернатора.

Кроме того, двое губернаторов вскоре после Гражданской войны были избраны в Сенат, но не вступили в должность: Льюису Парсонсу было отказано в месте, потому что Алабама ещё не была реконструирована, а Джон Уинстон отказался принять клятву верности.

Все перечисленные представители и сенаторы представляли Алабаму, если не указано иное.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки

Общие ссылки

Конституции штата

Прочие ссылки 

 Официальный сайт губернатора Алабамы 

Алабама

Губернаторы